A vasököl szó eredeti értelme egy munkásmozgalmi jelszóból származik: Munkásököl vasököl, oda sújt, ahova köll. A kifejezés talán a Hősök terén 1946. március 7-én tartott tömegtüntetés fotójáról maradt meg az emlékezetben.

 Vasököl, Marvel Comics-képregényhős
 Vasököl, amerikai tudományos-fantasztikus film
 Vasököl, amerikai televíziós sorozat

Jegyzetek